Топас () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-армуния. Занимает площадь 112,30 км². Население — 628 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 25 км.

Покровителем города считается святой Антонио.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саламанки